Itapemirim — município do estado do Espírito Santo, Brasil
Rio Itapemirim — rio do estado do Espírito Santo, Brasil
Viação Itapemirim — empresa de ônibus sediada na cidade de Cachoeiro de Itapemirim
Itapemirim Transportes Aéreos – companhia aérea brasileira fundada em 2020

Desambiguações de topônimos